Климчу́к — українське прізвище. Утворене від імені Клим.

 Климчук Андрій-Аскольд Миколайович (1985) — історик, краєзнавець, письменник, новинар.
 Климчук Василь Анатолійович (* 1971) — український журналіст, телеведучій.
 Климчук Віталій Васильович (1968—1988) — радянський військовик, кавалер ордена Червоної Зірки.
 Климчук Віталій Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Климчук Елеонора Гаврилівна (1938) — українська актриса і співачка (ліричне сопрано), заслужена артистка УРСР
 Климчук Ілля Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Климчук Леонід Олександрович (* 1975) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Климчук Микола Миколайович (1977) — перекладач гуманітарної літератури, історик.
 Климчук Микола Миколайович (* 1958) — генерал-майор МВС України, учасник російсько-української війни.
 Климчук Михайло Сергійович (1988) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Климчук Морган (1995) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Климчук Олександр Васильович — генерал-майор Служби безпеки України.
 Климчук Олександр Олександрович (1942-2015) — український письменник.
 Климчук Сергій Дмитрович (1969—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Клімчук Борис Петрович
 Климук Петро Ілліч

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук